Игорь Евдокимов: Евдокимов, Игорь Дмитриевич (род. 1956) — российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в ДР Конго.
 Евдокимов, Игорь Михайлович (1962—2008) — советский и российский хоккеист. Тренер.